Příjmení Šantrůček nosí více různých osobností:

 Jan Šantrůček (1902–1975) – český učitel hluchoněmých a nedoslýchavých 
 Josef Šantrůček (1896–1975) – český architekt, malíř a kreslíř

 Pravoslav Šantrůček (1927–1990) – český geolog
 Václav Šantrůček (1893–1971) – český architekt

ženy 
 Hana Šantrůčková (* 1955) – česká ekoložka a pedagožka, od roku 2019 děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
 Magdalena Šantrůčková (rozená Dvořáková; 1881–1952) – česká koncertní a operní zpěvačka, dcera A. Dvořáka

jiné
 Šantrůček (rybník) – rybník v okrese Žďár nad Sázavou
 Šantrůčkův mlýn – v 19. století název mlýna u Dačic
 Šantrůčkův mlýn – ve 20. století název mlýna u obce Plaveč v okrese Znojmo

fiktivní postavy
 manželé Šantrůčkovi z filmu Červená ještěrka (1948) režiséra Františka Sádka